Heterodactylus este un gen de șopârle din familia Gymnophthalmidae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Note

Legături externe 

Heterodactylus